Трегубенков — фамилия; имеет женскую форму Трегубенкова.
 Трегубенков, Кузьма Егорович (1890—1963) — революционер, советский партийный и хозяйственный деятель.
 Трегубенков, Юрий Петрович (род. 1953) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант ВВС России запаса, Герой Российской Федерации.